Бельведе́р ( — «прекрасный вид») — термин в архитектуре, также фамилия и топоним:
 Бельведер — сооружение на возвышенном месте, также надстройка над зданием, башенка, позволяющая обозревать окрестности.

Постройки 
 Бельведер — дворец XV—XVII веков в Ватикане, где расположен Музей Пио-Клементино; см. также  и Аполлон Бельведерский.
 Бельведер — летний дворец королевы Анны Ягеллонки в Праге (середина XVI века).
 Бельведер — дворцово-парковый комплекс начала XVIII века в Вене, где расположен музей «Галерея Бельведер».
 Бельведер — дворец в Варшаве, построенный для князя Константина Павловича (1818—1824).
 Бельведер — дворец в Петергофе.
 Бельведер — дворец в Новом парке, Потсдам.
 Бельведер — павильон в парке Сан-Суси, Потсдам (1770—1772).
 Бельведер — павильон в Трианоне, Версаль (1777—1781)
  — крепость середины XVI века во Флоренции.
 Бельведер — сооружение в виде замка в Центральном парке Нью-Йорка (1869).
 «Бельведер» — вилла Ивана Бунина в Грасе, Франция.
 «Бельведер» — бывшая гостиница в Выборге, Россия (1879).
 «Бельведер» — стадион в Монтевидео, Уругвай (1909—1919).
 Бельведер, итальянское название замка Понтикокастро в Греции.

Топоним 
 Бельведер — коммуна в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, Франция.
 Бельведер-Кампоморо — коммуна на Корсике, Франция.
 Бельведер — до 1945 г. Синюха в Новоархангельском районе Кировоградской области Украины.
  — пригород Хараре, Зимбабве.
 Бельведер — город на юго-востоке Лондона, в составе лондонского боро Бексли.

Произведения 
 «Бельведер» — литография Маурица Эшера, 1958.
 «Бельведер» — рассказ Роберта Шекли, часть романа «Координаты чудес»; вымышленный идеальный город.

Другое 
 «Бельведер» — сорт неаполитанского шёлка.
 «» — марка польской водки.
 «Бельведер» — название жилого комплекса, построенный компанией «ЛЭК».
 Бельведер — королевский двор бывшего короля Бельгии Альбе́рта II Бельги́йского

См. также 
 Белвидир — город в штате Иллинойс (США).
 «Бельведере» — стадион в Монтевидео, Уругвай.